Centropolis Entertainment — кинопроизводственная компания, основанная в 1985 году как Centropolis Film Productions немецким кинорежиссёром Роландом Эммерихом.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Ссылки 
Centropolis Entertainment website

Кинокомпании США